Proserpinus är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1819. Proserpinus ingår i familjen svärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svärmare
Proserpinus